

Astronomia
 2561 Margolin – asteroide della fascia principale

Persone
 Bob Margolin – chitarrista statunitense
 Jamie Margolin – attivista statunitense
 Stacy Margolin – ex tennista statunitense
 Stuart Margolin – attore e regista statunitense